Hoegner oder Högner ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Högner, deutsche Ethnologin, Fotografin und Autorin
 Franz Högner (1903–1979), deutscher Maler
 Friedrich Högner (1897–1981), deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Günter Högner (1943–2018), österreichischer Hornist
 Hugo Högner (1910–1994), deutscher Maler und Goldschmied
 Ludwig Hoegner (* 1979), deutscher Photogrammeter und Informatiker
 Markus Högner (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rudi Högner (1907–1995), deutscher Industriedesigner
 Wilhelm Hoegner (1887–1980), deutscher Jurist, bayerischer Ministerpräsident (SPD)